Шаталовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
  Шаталовское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Шаталовская сельская территория).

Смоленская область
 Шаталовское сельское поселение — входит в Починковский район